Kochendörfer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Kochendörfer (* 1947), deutscher Bauingenieur
 Friedrich Kochendörfer (1822–1896), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags 
 Fritz Kochendörfer (1871–1942), deutscher Bildhauer
 Günter Kochendörfer (* 1940), Germanist
 Marc-Philipp Kochendörfer (* 1974), deutscher Schauspieler
 Mathias Kochendörfer (* 1972), deutscher Richter am Bundesgerichtshof
 Max Kochendörfer (* 1985), deutscher Basketballspieler
 Wilhelm Friedrich Kochendörfer (1822–1896), Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtages